Plaats in Indonesië
 Sitinjak (Angkola Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sitinjak (Onan Runggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Samosir in de provincie Noord-Sumatra